Ксантос или Ксант (; ) може да се отнася за:

в древногръцката митология:
 Ксантос, цар на пеласгите, син на Триоп (Аргос)
 Ксант, син на Египт
 Ксант, последният цар на Тива в Беотия, син на Птолемей (Тива)
 Ксант, син на Пан
 Ксант, малка река в Епир
 Ксант, река в гръцката област Ликия (днес Eşen Çayı в Турция)
 Ксант, град в древна Ликия

коне:
 Ксант, кон на тракийския цар Диомед
 Ксант, говорещ кон на Посейдон
 Ксант, кон на Ахил
 Ксант, кон на Хектор

други:
 Ксант, гръцки поет от 7 век пр.н.е.
 Ксант, древен историк от Лидия от 5 век пр.н.е.
 Ксантип, военачалник от Спарта
 Ксанти, град в Североизточна Гърция
 Ксанти (дем)
 Ксантогия, село в Република Гърция
 Ксантин, течност в човешкото тяло
 (4544) Ксантос, астероид